Maraton w Fukuoce – bieg uliczny rozgrywany corocznie (na początku grudnia) na ulicach Fukuoki. Bieg odbył się po raz pierwszy 17 grudnia 1947 roku, wówczas w Kumamoto. Początkowo bieg rozgrywano w różnych lokalizacjach, jednak ze względu na głównego sponsora, gazetę Asahi Shimbun, uznaje się, że są to różne edycje tego samego wydarzenia.

Cudzoziemcy startują w tym biegu od 1954; wtedy wygrał Reinaldo Gorno z Argentyny. Aktualnym rekordzistą jest Tsegay Kebede z Etiopii (2:05:18 w 2009 r.).

Dotychczasowi zwycięzcy

Zobacz też 
 Bieg maratoński

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Lekkoatletyka w Japonii
Lekkoatletyka w Fukuoce
Fukuoka
Zawody sportowe w Fukuoce
Zawody sportowe w Shizuoce
Zawody sportowe w Takamatsu
Zawody sportowe w Utsunomiya